Lake Park ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lake Park (Florida), im Palm Beach County
 Lake Park (Georgia), im Lowndes County
 Lake Park (Iowa), im Dickinson County
 Lake Park (Minnesota), im Becker County
 Lake Park Township, im Becker County, Minnesota